Informatorium bezeichnet:

 Informatorium školy mateřské von Johann Amos Comenius
 Informatorium Arithmethico Problematicum ex regula alligationis adornatum : Das ist Gründliche Anweisung, wie ein getreuer Informant, auß dem unerschöpflichen Brunnen der so-genannten Regulae Alligationis seinen Discipulis allemal diensame und ... also die schwere Information-Last ... erleichtern könne, Hamburg 1691, von Valentin Heins (Rechenmeister)
 Informatorium oder Kurzer Unterricht (1616) von Valentin Weigel
 Informatorium Biblicum, Das ist: Etliche Christliche Erinnerungs-Puncten/ So als ein Denckmahl im Eingange einer Bibel können geschrieben werden, Dantzig: Stolle, 1695, von Johann Arndt
 Informatorium conscienntiae Altenburg 1644 (Leipzig 1653, Jena 1661), von Arnold Mengering
 Großes Gesamtplanetarisches Informatorium, siehe Welt des Mittags
 Informatorium novissimorum (1620) von Jakob Böhme